Cinzia Savi Scarponi, Italiaans zwemmer
 Michele Scarponi, Italiaans wielrenner